Dobrzyń peut désigner :

Toponymie 

en Pologne
 Golub-Dobrzyń, une ville,
 Dobrzyń nad Wisłą, une ville,
 Dobrzyń, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Dobrzyń, un village dans le powiat de Krosno Odrzańskie dans la voïvodie de Lubusz,
 Dobrzyń, un village dans le powiat de Żary dans la voïvodie de Lubusz,
 Dobrzyń, un village dans la voïvodie d'Opole,
 Dobrzyń, un village dans la voïvodie de Poméranie,
 Dobrzyń, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie,
 Dobrzyń, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.

Divers 
 Ordre de Dobrzyń, un Ordre militaire polonais.

Homonymie de toponyme